Угон школьного автобуса в Пешаваре (1994) — инцидент, произошедший в городе Пешавар в Пакистане 20 - 21 февраля 1994 года.

История 
20 февраля 1994 года трое вооруженных боевиков из Афганистана захватили школьный автобус в районе города Пешавар в Северо-Западной пограничной провинции Пакистана. Семь учителей и около семидесяти детей в автобусе были взяты в заложники. Автобус приехал к посольству Афганистана в Исламабаде, где по разным данным, пятьдесят семь или шестьдесят один заложник, были освобождены. Угонщики требовали от властей Пакистана отправки продовольственной помощи в Кабул, выкуп в сумме 5 миллионов долларов США, и возможность безопасно вернутся в Афганистан с помощью вертолета

На следующий день, 21 февраля 1994 года, подразделениями пакистанских спецслужб совершено нападение на посольство Афганистана. Погибло трое террористов, а также были спасены оставшиеся   шестнадцать заложников, которые не пострадали.

Ссылки 

Афгано-пакистанские отношения
Террористические акты, совершённые в Пешаваре
Февраль 1994 года
1994 год в Пакистане
Террористические акты 1994 года
Похищения детей
Образование в Пакистане
Школьный автобус